La Mort de Bara est un titre de tableau, qui peut faire référence à :
 La Mort du jeune Bara (ou Joseph Bara ou La Mort de Bara ou La Mort de Joseph Bara), tableau inachevé de Jacques-Louis David (1794) ;
 La Mort de Joseph Bara, tableau de Charles Moreau-Vauthier (1880) ;
 Bara, tableau de Jean-Jacques Henner (1882) ;
 La Mort de Bara, tableau de Jean-Joseph Weerts (1883).